Bertelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Bertelsen (1873–1945), dänischer Maler
 Albert Bertelsen (1921–2019), dänischer Maler
 Alfred Bertelsen (1877–1950), dänischer Mediziner und Ornithologe
 Andreas Bertelsen (* 1872–1943), dänischer Weber und Unternehmer
 Carl Bertelsen (* 1937), dänischer Fußballer
 Erik Bertelsen (1912–1993), dänischer Meeresbiologe
 Frederik Bertelsen (* 1974), dänischer Radrennfahrer
 Jens Jørn Bertelsen (* 1952), dänischer Fußballer
 Jes Bertelsen (* 1946), dänischer Buchautor
 Jim Bertelsen (* 1950), US-amerikanischer Footballer
 Niels Bertelsen (1926–1989), dänischer Boxer
 Nils Bertelsen (1879–1958), norwegischer Segler
 Ola Bertelsen (* 1864), norwegischer Politiker
 Trond Erik Bertelsen (* 1984), norwegischer Fußballer

Siehe auch:

 Berthelsen
 Bertilsson